Strandhotellet kan henvise til flere hoteller:
 Sandvig Strandhotel
 Strandhotellet i Vejers
 Bellevue Strandhotel